— небольшой посёлок в провинции Утрехт.
 Амеронген — здание конца XVII века, построенное на месте средневекового замка в деревне Амеронген.

См. также 
 «Замок Амеронген» — проект Питера Гринуэя и его супруги Саскии Боддеке.